Chlmec – rzeka we wschodniej Słowacji, prawy dopływ Trnávki
 Chlmec – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Humenné